«Торонто Мейпл Лифс» () — канадский профессиональный хоккейный клуб из Торонто, Онтарио. Выступает в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб основан в 1917 году и является клубом «Оригинальной шестёрки». В первом сезоне команда выступала под названием «Торонто» и стала первым чемпионом НХЛ, завоевав Кубок Стэнли. В следующем сезоне команда получила название «Торонто Аренас», а еще через год была переименована в «Торонто Сент-Патрикс» и называлась так вплоть до 1927 года, когда была снова переименована и получила своё нынешнее название «Торонто Мейпл Лифс».

Ниже представлен список хоккеистов, сыгравших как минимум один матч в составе «Торонто» с момента создания клуба в 1917 году.

Список игроков 

 Статистика приведена на конец сезона 2016/17
 Выделены действующие игроки «Торонто»

Вратари

Полевые игроки

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ш

Э

Ю

Я

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 
Торонто Мейпл Лифс